«Би́тва за Зе́млю» () — американский фантастический триллер Руперта Уайатта. В главных ролях: Вера Фармига и Джон Гудмен.

Премьера в США состоялась 15 марта 2019 года, в России — 27 июня.

Сюжет 
Действие фильма происходит в пригороде Чикаго спустя 9 лет со вторжения инопланетян. Внеземные сущности провозгласили себя «Законодателями» и за 10 лет избавили США от социальных проблем. Одна часть населения сотрудничает с инопланетными оккупантами, а другая часть находится в сопротивлении и организовала подпольную борьбу против владычества пришельцев. У главы полиции Чикаго Маллигана есть всего 24 часа, чтобы поймать лидера повстанческой группы под названием «Феникс», для чего он вербует сына погибшего солдата Габриэля.

В ролях 
 Джон Гудмен — Уильям Маллиган
 Эштон Сандерс — Гэбриел Драммонд
 Джонатан Мэйджорс — Рэйф Драммонд
 Machine Gun Kelly — Юргис
 Вера Фармига — Присцилла Скотт
 Алан Рак — Чарльз Риттенхаус
 Кевин Данн — шеф полиции Юджин Айгоу
 Мадлен Брюэр — Рула
 Бен Дэниелс — Дэниел
 Д. Б. Суини — Левитт
 Кевин Дж. О’Коннор — Кермоуд
 Кики Лэйн — Кэрри
 Джеймс Рэнсон — Эллисон

Съёмки 
Съёмки фильма начались в феврале 2017 года.

Критика 
Фильм получил смешанные оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у него 44 % положительных рецензий на основе 73 отзывов, на Metacritic — 54 балла из 100 на основе 19 отзывов.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 2018 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы на английском языке